Plusieurs navires de la marine allemande ont porté le nom de Bremse :
le , une canonnière armée de la Kaiserliche Marine lancée en 1884 ;
le , un croiseur-mouilleur de mines de la classe Brummer de la Kaiserliche Marine lancé en 1915 ;
le , un navire-école de la Kriegsmarine lancé en 1932 ; 
le , un dragueur de mines de la classe M1935 de la Kriegsmarine lancé en 1940 ;
la classe Bremse, une classe de navires de service de la Volksmarine.

Notes et références 
 

Bremse